Список видов, входящих в род

Примечания 

 

Гудения
Гудения